Тростниково — название нескольких населённых пунктов:
 Тростниково — деревня в Заволжском районе Ивановской области.
 Тростниково — деревня в Новосильском районе Орловской области.
 Тростниково — деревня в Покровском районе Орловской области.